Félix Díaz is de naam van verschillende personen:
 Félix Díaz Mori (1833-1871), Mexicaans militair en politicus, broer van Porfirio Díaz
 Félix Díaz jr. (1868-1945), Mexicaans militair en politicus, neef van Porfirio Díaz
 Félix Antonio Diaz (1980- ), Puerto Ricaans honkballer
 Manuel Félix Díaz (1983- ), Dominicaans bokser